Une chevrette est une petite chèvre.
Une chevrette désigne une crevette d'eau douce dans les îles d'Océanie française : la Macrobrachium rosenbergii ainsi qu'une crevette maritime en Louisiane (terme cadien) ainsi que sur la côte atlantique de la Charente-Maritime et en Vendée.
Une chevrette est une albarelle destinée aux sirops, miels et huiles.
Chevrette est une bourgade de Vendée de 300 habitants rattaché à la commune de Nalliers (2100 habitants).
Une chevrette est une ancienne appellation de la cornemuse, en Auvergne on entend aussi cabrette, le nom venant de l'utilisation de la peau de chêvre pour la confection du sac de l'instrument.

Références